Президент США — глава исполнительной власти и государства США. Должность введена Конституцией США, принятой Конституционным конвентом (собранием) в 1787 году. Первым президентом США стал в 1789 году Джордж Вашингтон. До его вступления в должность название «президент» использовалось в сочетании «президент Континентального конгресса» — председатель съезда представителей колоний, на котором была принята Декларация о независимости.

Президенты США избираются с 1789 года. Последовательные сроки традиционно нумеруются как одно президентство (например, Джордж Вашингтон, избранный на пост два раза подряд, был первым президентом, а не первым и вторым), а единственный на настоящее время случай нахождения в должности с перерывом (Гровер Кливленд) считается как два президентства (22-й и 24-й президент). Вице-президенты, занявшие должность президента в случае его смерти или отставки, получают отдельный номер.

Восемь американских президентов умерли, находясь в должности. Четверо скончались во время исполнения своих полномочий от естественных причин (Уильям Генри Гаррисон, Закари Тейлор, Уоррен Гардинг и 
Франклин Д. Рузвельт), четыре президента были убиты: Линкольн (1865, южанином в театре), Гарфилд (1881, душевнобольным на вокзале), Мак-Кинли (1901, анархистом на выставке) и Кеннеди (1963, Ли Харви Освальдом), и один ушёл в отставку (Ричард Никсон).

Во время Гражданской войны с 1861 по 1865 год существовала должность президента Конфедеративных Штатов Америки, когда южные штаты объявили себя независимыми и вышли из состава США. Первым и единственным президентом КША был Джефферсон Дэвис, занимавший этот пост с 18 февраля 1861 года по 10 мая 1865 года (вице-президентом в это время был Александр Стивенс).

Список президентов 
 Партии

Ныне живущие бывшие президенты 
По состоянию на   года живы пятеро бывших американских президентов:Последним 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший (президент с 1989 по 1993 годы).

См. также 
 Проклятие Текумсе
 Список первых леди США

Примечания

Ссылки 
 Список президентов США на сайте Белого дома 
 Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и пресса. М.: Изд-во политической лит-ры, 1991.
 

США
США
Президенты